Anacréon peut désigner :
 Anacréon, poète lyrique de la Grèce antique ;

ballets évoquant Anacréon
 Anacréon, ballet de Jean-Philippe Rameau sur un livret de Louis de Cahusac ;
 Anacréon, ballet de Jean-Philippe sur un livret de Gentil-Bernard ;

inspirations lointaines
 Anacréon, une planète importante de la série de romans Fondation ;
 Anacreon, une série de jeux vidéos de type 4X, inspiré notamment de Fondation.